Hans Josef Gutzeit (* 18. November 1894; † 5. Juni 1975 in Quickborn) war ein Generalmajor der deutschen Wehrmacht.

Leben 
Gutzeit war ein Polizeibeamter und ist 1935 in die deutsche Wehrmacht übernommen worden. In dem Zweiten Weltkrieg war er ein Kommandeur der Nachschubtruppe von Wehrmacht und Waffen-SS. Von 1945 bis 1947 war er ein Kriegsgefangener. Dann wohnte er in Hamburg. Lore Maria Peschel-Gutzeit ist seine Tochter.

Auszeichnungen (Auswahl) 
 Deutsches Kreuz in Silber

Weblinks 
 Hans Gutzeit Eintrag in: Die Generale des Heeres, 1983.

Polizist (Deutsches Reich)
Generalmajor (Heer der Wehrmacht)
Deutscher
Geboren 1894
Gestorben 1975
Mann